Bismil (district), een district in de provincie Diyarbakır in Turkije
 Bismil (stad), de hoofdplaats van dit district